O quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos apresenta as medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão, dos Jogos Olímpicos de Inverno e uma combinação dos dois. Essa contagem não inclui os Jogos Olímpicos Intercalados de 1906, que não são reconhecidos pelo COI.

O COI não publica um quadro de medalhas de todos os Jogos Olímpicos; apenas divulga quadros para cada edição dos Jogos. A tabela a seguir foi, então, compilada a partir de consultas individuais à base de dados do site.

Os resultados são atribuídos de acordo com a atual denominação do COI. Geralmente, um código corresponde a um único Comitê Olímpico Nacional. Quando diferentes códigos foram utilizados para diferentes anos, as medalhas foram somadas no caso de simples mudança de código (como a mudança de HOL para NED dos Países Baixos) ou simples mudança no nome do país (como a mudança do Ceilão para Sri Lanka). Como as medalhas são atribuídas para cada Comitê Olímpico Nacional, nem todos os totais incluem medalhas ganhas por atletas daquele país por outro CON (por exemplo, antes da independência do país - ver notas para casos especiais). Nomes em itálico representam CONs que não existem mais.

Quadro de medalhas
A tabela está organizada por ordem alfabética na língua portuguesa junto da sigla do CON, mas pode ser reordenada por qualquer outra coluna. Para colocar a tabela na ordem usada largamente pela imprensa e mesmo pelo COI em cada edição (ouro-prata-bronze), ordene primeiro por bronzes, depois por pratas e então por ouros. Contabilizado até a última edição das Olimpíadas.    

Legenda:

CONs sem medalhas
Após os Jogos Olímpicos de Verão de 2020, dos 206 CONs, 68 nunca conquistaram medalhas. Outros sete CONs históricos também não conquistaram nenhuma medalha olímpica.

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno

Casos especiais

Alemanha 

A Alemanha competiu sob cinco designações diferentes, incluindo duas equipes separadas em vários Jogos. As fontes variam na forma como apresentam as medalhas conquistadas por essas equipes. A tabela abaixo mostra as combinações originárias dessas equipes, quando aplicadas aos totais de medalhas atualizados da tabela principal. Uma parte da Alemanha, Sarre, competiu de forma independente nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952, mas não conseguiu ganhar nenhuma medalha. Devido à maioria das listas listarem apenas a contagem de medalhas, é possível, mas não é certo, que o Saar tenha sido incluído como parte da Alemanha em seus cálculos. Além disso, há o fato de a Alemanha ter sido negada a participação duas vezes (1920 e 1948) devido ao seu papel como nação "agressora" nas duas guerras mundiais anteriores.

Rússia 
A Federação Russa, o Império Russo e os Atletas Olímpicos da Rússia costumam ser combinados fora das fontes do COI. A União Soviética às vezes é combinada com a equipe pós-união que competiu em 1992. Poucas fontes combinam a União Soviética e a Rússia já que muitas repúblicas que posteriormente conquistaram ou reconquistaram a independência (Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia e Uzbequistão) contribuíram para a contagem das medalhas da URSS. No entanto, a Rússia é considerada sucessora legal da União Soviética e as fontes russas geralmente combinam as medalhas de RU1, URS, EUN, OAR, ROC (2020) e RUS. O cálculo está abaixo:

Sérvia 
O Comitê Olímpico da Sérvia, criado em 1910 e reconhecido em 1912, é considerado o sucessor direto do Comitê Olímpico Iugoslavo e do Comitê Olímpico da Sérvia e Montenegro pelo COI e, portanto, o herdeiro de todos os registros das nações extintas. No período de 1920 a 2006, os atletas que representam esses países extintos ganharam um total de 99 medalhas: 95 nos Jogos de Verão e 4 nos Jogos de Inverno.

 
Jogos Olímpicos
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos